Chichester är en kommun i Kanada.   Den ligger i provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Ottawa. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Chichester är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad.

Omgivningarna runt Chichester är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Chichester är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Québec